Anton Schall – calciatore e allenatore di calcio austriaco, morto nel 1947
 Elke Schall – giocatore di ping pong tedesco
 Franz Schall – pilota di aerei da combattimento tedesco della seconda guerra mondiale
 Hanni Schall – modella austriaca, miss Europa 1950
 Jatyr Eduardo Schall – ex cestista brasiliano
 Johann Adam Schall von Bell – gesuita tedesco, missionario in Cina